Piccinni ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Alexandre Piccinni (1779–1850), französischer Komponist
 Niccolò Piccinni (1728–1800), italienischer Komponist der Klassik

Siehe auch:
 Piccini